Publi Rutili Llop (cònsol), cònsol el 90 aC
 Publi Rutili Llop (tribú), tribú de la plebs el 56 aC